Zawody Pucharu Świata w biathlonie w Kontiolahti były dziewiątymi i ostatnimi w sezonie 2019/2020 w tej dyscyplinie sportu. Konkurencje rozegrane zostały w dniach 12–14 marca 2020. Rywalizacja odbyła się w sprincie i biegu pościgowym. Pierwotnie planowano także rozegranie sztafety mieszanej oraz pojedynczej sztafety mieszanej, jednak zawody te odwołano z uwagi na pandemię wirusa SARS-CoV-2.

Program zawodów

Podium

Mężczyźni

Kobiety

Wyniki

Sprint mężczyzn

Sprint kobiet

Bieg pościgowy mężczyzn

Bieg pościgowy kobiet

Bibliografia 
 

2020 w Finlandii
Biathlon w Finlandii
Puchar Świata w biathlonie 2019/2020
Kontiolahti